El nombre «Naranjal» puede referirse a:

  Naranjal, cantón ecuatoriano en la provincia del Guayas.
  Naranjal, municipio mexicano en el estado de Veracruz.
  Naranjal, municipio paraguayo del departamento de Alto Paraná.
  Naranjal, localidad peruana en la zona norte de la ciudad de Lima.
  Naranjal, centro poblado del distrito de San Ramón,  departamento Junín.